Anglberger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Anglberger (* 1942), österreichischer Komponist, Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Anneliese Anglberger (* 1972), österreichische Judoka
 Gottfried Anglberger (* 1930), österreichischer Ringer

Siehe auch:
 Anglberg